Мунстер — топоним.
 Мунстер или Манстер — историческая провинция на юге Ирландии.
 Манстер (Онтарио) — деревня в Онтарио, пригород Оттавы.
 Мунстер — город в Нижней Саксонии, Германия.
 Манстер, Пол (род. 1982) — североирландский футболист и тренер.

См. также